El término frigio se puede referir a:

Los habitantes de Frigia, antiguo pueblo de Asia Menor.
Idioma frigio.
Alfabeto frigio.
Gorro frigio, prenda de vestir.